Lista 151 gmin w departamencie Vaucluse we Francji.

(CAA) Agglomeration community of Greater Avignon, created in 2001, also partially in the Gard department.
(CAC) Agglomeration community of Ventoux Comtat Venaissin, created in 2003.
(CAP) Agglomeration community of Pays d'Aix-en-Provence, created in 2001, most of it being in the Bouches-du-Rhône department.

Gminy we Francji